Character kan avse:

 Character –  en nederländsk/belgisk film från 1997, se Karaktären
 Character (album) – ett musikalbum av melodisk death metal-bandet Dark Tranquillity från Göteborg
 Characters – ett musikalbum av Stevie Wonder från 1987
 Character indelebilis – ett begrepp inom romersk-katolsk sakramentsteologi